Khatry ist der Familienname folgender Personen:
 Khalifa Al-Khatry (* 1964), omanischer Sportschütze
 Said Al-Khatry (* 1947), omanischer Sportschütze